Alavere (Anija), een plaats in Estland, gemeente Anija
 Alavere (Jõgeva), een plaats in Estland, gemeente Jõgeva
 Alavere (Vinni), een plaats in Estland, gemeente Vinni